

Patronyme 

 Anne-Marie Proulx, photographe canadienne
 Annie Proulx (née en 1935), auteure américaine gagnant d'un prix Pulitzer 
 Brooklynn Proulx (née en 1999), actrice canadienne
 Catherine Proulx-Lemay (née en 1975), actrice canadienne 
 Danielle Proulx (née en 1952), actrice canadienne
 Denis Proulx (né en 1949), universitaire canadien professeur à l'ÉNAP 
 Denise Proulx (1929-1993), actrice canadienne 
 Émilie Proulx, auteur-compositrice-interprète canadienne
 Émile Proulx-Cloutier, acteur, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, monteur et compositeur canadien 
 Gilles Proulx (né en 1940), animateur de radio et un animateur de télévision canadien
 Hughette Proulx (1923-2011), actrice et journaliste québécoise
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 Jérôme Proulx (1930-2021), professeur et personnalité politique québécoise
 Luc Proulx (né en 1951), acteur canadien 
 Marcel Proulx (né en 1946), homme politique canadien
 Maurice Proulx (1902-1988), cinéaste, prêtre et agronome canadien 
 
 Olivier Proulx, (né en 1982), joueur de hockey sur glace canadien
 Sébastien Proulx (né en 1963), homme politique provincial canadien
 Simon Proulx, musicien et cofondateur du groupe Les Trois Accords
 Stéphane Proulx (1965-1993), pilote automobile canadien
 Steve Proulx (né en 1977), journaliste et auteur canadien

Homonymie
Homonymie de patronyme